Консулат — в Древнем Риме — магистратура консула.
 Консулат, или эпоха консульства — период в истории Франции (1799—1804 гг.), когда страной управляли три консула, должность первого консула занимал Наполеон Бонапарт.
 Консулат — высший орган государственной власти Римской республики 1798—1799 годов.

См. также 
 Французский консулат
 Консульство